

Cancelleria 
 8B – gradazione della scala inglese di durezza delle matite

Codici 
 8B – codice vettore IATA di Caribbean Star Airlines